Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2013, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du 7 au .

Bernard Tomic remporte le simple messieurs. En finale, il bat Kevin Anderson, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bob et Mike Bryan. Il s'agit de leur  ensemble, le  à Sydney.

Faits marquants 

 Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet, deux membres du top 10 mondial, se désistent la semaine précédant le tournoi.
 John Isner,  mondial, et Andreas Seppi, , sont les mieux classés de ce tournoi finalement peu relevé.
 Roberto Bautista-Agut et Aljaž Bedene, respectivement finaliste et demi-finaliste à Chennai la semaine précédente, bénéficient ainsi d'invitations spéciales ().

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2013
Sydney
Tennis en Australie en 2013
Tennis en janvier 2013